Тшциньско-Здруй:

 Тшциньско-Здруй — город в Польше, входит в Западно-Поморское воеводство, Грыфинский повят.
 Тшциньско-Здруй — гмина (волость) в Польше, входит в Грыфинский повят, Западно-Поморское воеводство.